Der Seat Exeo (firmenintern 3R) ist ein von Seat von Ende 2008 bis Mitte 2013 produziertes Fahrzeug der Mittelklasse. Der Name leitet sich vom lateinischen Verb exeo („ich gehe hinaus“) ab und bezieht sich auf die Ausweitung der Modellpalette oberhalb des Toledo, den er indirekt ablöst.

Geschichte 
Der Exeo wurde im Oktober 2008 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Ursprünglich sollte das Modell unter der Bezeichnung Seat Bolero aus der gleichnamigen Studie hervorgehen. Neben der im März 2009 eingeführten Stufenhecklimousine wurde ab Juni 2009 auch die Kombivariante Exeo ST angeboten.

Technisch entspricht der Seat Exeo dem Audi A4 B7. Rohkarosserie, Antriebsstrang und Fahrwerk sind identisch. Die Motoren wurden größtenteils vom Audi A4 B8 übernommen und das Fahrwerk wurde optimiert. Die Änderungen beschränken sich auf das von dem Seat-Chefdesigner Luc Donckerwolke neu gestaltete Frontdesign, die ebenfalls neu gestalteten Heckklappen für beide Karosserievarianten sowie die Außenspiegel. Das Armaturenbrett entspricht dem des Audi A4 Cabriolet. Beide Karosserievarianten wurden auf den aus Ingolstadt übernommenen Produktionsanlagen im spanischen Martorell gefertigt. Der Transport der Produktionsanlagen umfasste 1200 Lkw-Ladungen.

Modellpflege 
Im September 2011 wurde auf der IAA eine überarbeitete Ausführung des Exeo vorgestellt. So bekam das Fahrzeug generell einen neuen Wabenkühlergrill, außerdem waren die höherwertigen Ausstattungsvarianten nun mit Xenonscheinwerfern sowie LED-Tagfahrlicht ausgestattet. Weitere Neuerung der Modellpflege war die Einführung der Start-Stopp-Automatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Im Mai 2013 lief die Produktion des Exeo nach 81.552 produzierten Fahrzeugen aus. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht, womit der Seat Toledo IV die einzige Limousine des Herstellers ist, während es den Leon III und den Ibiza IV als Kombi gibt. Diese sind jedoch allesamt kleiner als der Exeo.

Technische Daten

Produktionszahlen

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland wurden zwischen 2009 und 2014 insgesamt 22.462 Exeo neu zugelassen. Mit 6.208 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Quellen 
 vag-codes.info: Seat Motoren (englisch)
 cars-data.com: Seat Exeo (englisch)

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombi